Edmond About – scrittore francese
 About.com – sito web
 Informazioni su – finestra di dialogo

Altri progetti